Commissione militare centrale – organo collegiale, presente in certi stati comunisti, al quale è attribuita la supervisione delle forze armate
 Commissione militare centrale – 2 istituzioni del governo cinese
 Commissione militare centrale – organismo del Partito del Lavoro di Corea della Corea del Nord
 Commissione militare centrale – organo politico-militare del Partito Comunista del Vietnam